Madalenense – abitanti di Madalena (Brasile)
Madalenense – abitanti di Santa Maria Madalena